Chariot steht für:

 Streitwagen
 Chariot (Einheit), niederländisches Massenmaß
 Chariot (bemannter Torpedo), britischer Torpedo
 Chariot (Computerspiel), Jump-n-Run-Computerspiel (2014)
 Französischer Originaltitel des Pop-Songs I Will Follow Him
 Chariot Carriers Inc., ein Hersteller von Fahrradanhängern und Baby-Joggern
 Chariot Motors AD, ein bulgarischer Hersteller von Elektrobussen
 Chariot Transit Inc., Mobilitätsdienstleister für Pendler, Tochterfirma von Ford
 The Chariot, US-amerikanische Metal-Band
 Apollo’s Chariot, eine Achterbahn in Williamsburg, Virginia
 Mitsubishi Chariot, ein Pkw-Modell, siehe Mitsubishi Space Wagon
 Operation Chariot, ein britischer Angriff auf den Hafen von Saint-Nazaire
 Operation Chariot (1958), geplante Atomtests in Alaska